

Patronymie

 une grande famille noble génoise les   Spinola :
Ambrogio Spinola (1559-1630) général au service de l'Espagne ;
le bienheureux Charles Spinola (1565-1622) prêtre jésuite italien, missionnaire au Japon ;
Giulio Spinola (1612-1666) cardinal et archevêque catholique ;
Massimiliano Spinola (1780-1857) entomologiste italien ;

 António de Spínola (1910-1996), militaire et homme politique portugais ;
 Magdalena Spínola (1896-1991), poète, journaliste et féministe guatémaltèque ;
 Miguel Báez Spínola, matador espagnol ;
 Paolo Spinola ( 1929-2005), réalisateur, scénariste et entrepreneur italien.

Toponymie
Cassano Spinola est une commune italienne de la province d'Alexandrie dans la région Piémont en Italie.